

Топоніми 

Сан-Марті́н () — назва кількох географічних пунктів в іспаномовних країнах, названих на честь Святого Мартіна та Хосе де Сан-Мартіна:

Сан-Мартін (озеро) — озеро на межі Аргентини і Чилі.
 Хенераль-Сан-Мартін (округ) — округ у провінції Буенос-Айрес
 Сан-Мартін (Буенос-Айрес) — місто у провінції Буенос-Айрес

Сан-Мартін-де-Бонічес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Куенка.
 Сан-Мартін-де-Вальвені — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Вальядолід.
 Сан-Мартін-де-Вальдеіглесіас — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Сан-Мартін-де-Вальдерадуей — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Самора.
 Сан-Мартін-де-Монтальбан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Сан-Мартін-де-Оскос — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Сан-Мартін-де-Пуса — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Толедо.
 Сан-Мартін-де-Рубіалес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Бургос.
 Сан-Мартін-де-Унш — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Наварра.
 Сан-Мартін-де-ла-Вега — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Мадрид.
 Сан-Мартін-де-ла-Вега-дель-Альберче — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Сан-Мартін-де-ла-Вірхен-де-Монкайо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Сарагоса.
 Сан-Мартін-дель-Кастаньяр — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Саламанка
 Сан-Мартін-дель-Пімпольяр — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Авіла.
 Сан-Мартін-дель-Рей-Ауреліо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Астурія.
 Сан-Мартін-дель-Ріо — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Арагон, у провінції Теруель.
 Сан-Мартін-і-Мудріан — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Сеговія.

Сан-Мартін — один з регіонів (раніше департамент) у складі Перу.

Сан-Мартін — місто у штаті Каліфорнія, США.

Персоналії 

Сан-Марті́н () — іспанське прізвище, яке носили такі особи:
 Маркос Сан-Мартін — еквадорський художник
 Рамон Грау Сан-Мартін — президент Куби
 Хосе де Сан-Мартін — герой війни за незалежність іспанських колоній, генерал і національний герой Аргентини
 Хуан де Сан-Мартін — іспанський конкістадор
 Хуан де Сан-Мартін-і-Гомес — іспанський військовик і політик

Див. також 
 Сен-Мартен — французький відповідник
 Сан-Мартіно — італійський відповідник
 Площа Сан-Мартіна

Іспанські прізвища